Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Cyril Suk e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Jan Apell e Jonas Björkman 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (primo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Byron Black /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (finale)

 Jared Palmer /  Richey Reneberg (primo turno)
 Assente
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1995